Aero Flight peut désigner :
 Aero-Flight Streak, un avion américain dans les années 1940 ;
 Aero Flight, une ancienne compagnie aérienne allemande.